Gasthuisapotheek (Aarschot)
Gasthuisapotheek (Diest)